Alžběta Norimberská (1391/2–1429) byla dcerou Jana III. Hohenzollernského a Markéty Lucemburské. 22. listopadu 1412 byla provdána za Eberharda Würtemberského (+ 1417).
Byla vnučkou Karla IV..

Genealogie

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Narození ve 14. století
Úmrtí v roce 1429
Ženy